Roadrunner puede hacer referencia a:
 Roadrunner Records, un sello discográfico;
 IBM Roadrunner, un supercomputador; o
 el Correcaminos, personaje de la serie de dibujos animados El Coyote y el Correcaminos.
 un par de aves americanas contemporáneas del gén Geococcyx, en las que se basa el personaje anterior.